Igława – miasto w południowej części Czech, stolica kraju Wysoczyna
 Igława – rzeka w Czechach (na Morawach), dopływ Dyi
 inna nazwa araukarii – rodzaju drzew iglastych z rodziny araukariowatych

Zobacz też 

 Jihlava (ujednoznacznienie)